Абиров, Даурен Тастанбекович (1923—2001) — советский артист балета и балетмейстер.
 Абиров, Жаныбек Болотбекович (род. 1988) — председатель Бишкекского городского кенеша.